Орло́в (Орло́ва) — русская фамилия, а также топоним.

Орлов

A 
 Орлов, Алекс (настоящее имя Вадим Дарищев; род. 1962) — российский писатель-фантаст.
 
 
 Орлов, Алимжан Мустафинович (род. 1929) — татарский историк, краевед, публицист.
 Орлов, Альберт Николаевич (1938—2021) — советский государственный деятель.
 
 
 Орлов, Антон Николаевич (род. 1966) — российский дирижёр.
 Орлов, Аркадий Александрович (1868 — после 1928) — русский дипломат, востоковед.
 Орлов, Арсентий Петрович (1918—1941) — чувашский советский поэт.

Б

В 
 Орлов, Вадим Иванович (род. 1953) — российский военачальник и государственный деятель, Депутат Государственной думы третьего созыва, генерал-майор.
 
 
 
 
 
 
 Орлов, Вячеслав Николаевич (1906—1995) — советский футболист, тренер.

Г 
 Орлов, Геннадий Сергеевич (род. 1945) — советский футболист, советский и российский телекомментатор и журналист.
 
 Орлов, Герман Тимофеевич (1921—2013) — советский актёр, народный артист России (2002).
 Орлов, Глеб Ильич (род. 1969) — российский кинорежиссёр, снявший историческую драму «Поддубный» и комедию-фарс «Наша Russia. Яйца судьбы».

Д 
 Орлов, Давид Иванович (1840—1916) — генерал-лейтенант русской императорской армии.
 Орлов, Даль Константинович (1935—2021) — советский и российский киновед.
 Орлов, Даниил Романович (род. 2003) — российский хоккеист.
 Орлов, Джал Дарбакович (1905—1984) — советский философ.

Е 
 
 Орлов, Егор Иванович (1865—1944) — советский химик-технолог, академик АН УССР с 1929.

И 
 
 
 Орлов, Илья Сергеевич (род. 1973) — российский художник и историк.

К

Л 
 Орлов, Леонид Александрович (1911—1943) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, помощник командира истребительной эскадрильи, майор, Герой Советского Союза.

М 
 Орлов, Максим Алексеевич (род. 1981) — российский хоккеист.

Н 
 
 Орлов, Никанор Викторович (в монашестве Николай; 1874—1907) — архимандрит Русской православной церкви, богослов, ректор Пензенской духовной семинарии.
 Орлов, Никита Феоктистович (в монашестве Антоний; род. 1932) — основатель и первоиерарх неканонической «Российской православной церкви».

О

П 
 
 
 Орлов, Пимен Никитич (1812—1865) — русский художник, академик Императорской Академии художеств.

Р 
 Орлов, Ростислав Васильевич (1938—2021) — советский и российский спортивный журналист, телекомментатор.

С 
 
 Орлов, Степан Егорович (1929—2003) — живописец и график.

Т 
 Орлов, Тимофей Николаевич (1915—1943) — Герой Советского Союза.

Ф

Ю

Я 
 Орлов, Якоб (род. 1986) — шведский футболист.
 
 Орлов, Янина (род. 1955) — финская шведоязычная переводчица, профессор Стокгольмского университета.

Двойная фамилия 
 
 
 Орлов-Кретчмер, Александр Сергеевич (род. 1947) — российский учёный, писатель, коллекционер.
 Орлов-Чужбинин, Яков Васильевич (1876—1940) — русский советский актёр.
 Орлов-Шузьм, Аристарх Гаврилович (1914—1996) — советский композитор и дирижёр.
 Поликарпов-Орлов, Фёдор Поликарпович (конец 1660-х или начало 1670-х годов — 1731) — русский писатель, переводчик, издатель.

Топоним 
 Населённые пункты России
 Орлов — бывший город, ныне село Орлово в Воронежской области.
 Орлов — хутор в Гулькевичском районе Краснодарского края.
 Орлов — город в Кировской области.
 Орлов — хутор в Касторенском районе Курской области.
 Орлов — хутор в Ростовской области.

 Населённые пункты других стран
  — село в Словакии.

Другое 
 «Орлов» — алмаз из коллекции Алмазного фонда России, с 1784 года инкрустирован в Императорский скипетр Екатерины II.
 Орлов — лунный кратер.

См. также 
 
 Орловы
 Орловы-Давыдовы
 
 Орлов Яр (Ямпольский район)
 Орлов-Гай
 Орлов Лог
 Орлов-Дол